Mochnacki ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacy Mochnacki, galizischer Politiker
 Maurycy Mochnacki (1803–1834), polnischer Historiker, Literaturkritiker und Revolutionär